Baki (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sukoharjo in de Indonesische provincie Midden-Java
 Baki (Somalië), een stad in Somalië
 Baki (personage), een personage uit de manga en anime serie Naruto
 Bakoe (Azerbeidzjaans: Bakı), een stad in Azerbeidzjan
 Baki (animatieserie), Japanse animatieserie uit 2018 
 Baki (Nubië), Oud-Egyptische plaats